Chemba ist

 ein Distrikt in Mosambik, siehe Chemba (Distrikt)
 ein Distrikt in Tansania, siehe Chemba (Distrikt in Tansania)